At Twelve O'Clock é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1913, dirigido e produzido por Mack Sennett. O elenco do filme também contou com a participação do próprio Mack Sennett.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa da década de 1910
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco